Christian-Frédéric-Dagobert, comte de Waldner de Freundstein (, Ribeauvillé - ), est un général français.

Biographie 
Christian Frédéric Waldner von Freundstein est le fils de Frédéric-Louis de Waldner de Freundstein et de Franziska Salome Wurmser von Vendenheim zu Sundhausen. Il est le cousin germain de Dagobert von Wurmser.

Enseigne au régiment de May en 1728, puis sous-lieutenant en 1729, il remplit les fonctions d'aide-major de 1730 à 1734 et sert sur le Rhin. Passé dans le régiment de Burky avec le grade de capitaine, il est nommé capitaine commandant au régiment des Gardes suisses en 1741. 

Il se trouve aux sièges de Menin, d’Ypres, de Fribourg en 1744, à la bataille de Fontenoy et au siège de Tournai en 1745. 

Nommé brigadier des armées du roi en 1747, il combat à la bataille de Lauffeld. Maréchal de camp en 1758, il se distingue aux batailles de Krefeld et de Lutzelberg

Grand-croix de l'Ordre du Mérite militaire à sa création le , il est employé à l’armée d’Allemagne en 1759 et se trouve au siège de Münster. Il combat à la tête de la brigade de Navarre à l’affaire de Corbac en 1760. 

Il continue de servir en Allemagne en 1761 et 1762. Il est créé lieutenant général des armées du roi le  et nommé inspecteur des troupes en Alsace en 1777. 

Le comte de Waldner meurt le .

Il épouse Louise Françoise Heuzé de Vauloger (veuve du fermier général Louis Joseph Vatboy du Metz, marquis de Ferrières), puis Françoise Hélène Munch (petite-fille d'Antoine Richard Brunck, chancelier de la principauté de Murbach-Lure).
Sa fille, Victorine Desroches de Lisle, est la grand-mère maternelle du compositeur Hector Berlioz.

Annexes

Bibliographie 
 Anne et Jean-Luc Eichenlaub, «  Christian Frédéric Dagobert Waldner de Freundstein », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 39, 
 Chronologie historique-militaire, par M. Pinard, tome sixième, contenant la promotion des Lieutenants généraux des armées du Roi du , et les maréchaux de camp depuis la création de cette Charge en 1621 jusqu’en 1715, Paris 1763

Liens externes 
 
 
 

Naissance en avril 1712
Naissance à Ribeauvillé
Famille von Waldner
Grand'croix du Mérite militaire (royaume de France)
Général français du XVIIIe siècle
Militaire de l'Ancien Régime
Militaire français de la guerre de Sept Ans
Décès en mars 1783
Décès à 70 ans